Cornelis Prul (Engels: Cornelius Coot) (1790-1880) is een fictieve eend uit de Duckstad-wereld. Hij geldt als de stichter van Duckstad. De geestelijke vader van Cornelis Prul is Carl Barks, al is Cornelis Prul als stripfiguur hoofdzakelijk getekend door Keno Don Rosa.

Achtergrond
Cornelis Prul werd geboren als Amerikaans staatsburger. Zijn voorouders woonden al geruime tijd in Amerika, en zijn wortels gaan terug tot de kolonisatie van Jamestown, Virginia (1607) en de reis van de Mayflower (1620), tot de dageraad van de Engelse kolonisatie van Noord-Amerika dus. Hij is echter de eerste van de Prul-tak die beroemd geworden is. Zijn geboorteplaats is onbekend, en voordat hij Fort Drakeburg bereikte (de plaats waar later Duckstad in 1818 zou verrijzen), leefde hij als trekkende jager. Naar het zich laat aanzien is hij helemaal van de oostkust naar de westkust gereisd, waarbij hij zijn inkomsten verkreeg uit het verkopen van de huiden van de dieren waarop hij joeg.

Ter ere van Cornelis Prul is in Duckstad een groot beeld opgericht.

Cornelis Prul heeft één zoon, Theodoor Prul.

Standbeeld 
Tijdens een competitie die Dagobert Duck eens aanging met de maharadja van Hoedoejoestan, liet Dagobert talloze beelden van Cornelis Prul bouwen in Duckstad. Het standbeeld waarop Cornelis Prul maïskolven in zijn hand heeft, beeldt  uit hoe Cornelis de Spanjaarden uit Fort Drakeburg verjoeg.

Voorgeschiedenis 
Voordat Prul Duckstad stichtte, redde hij de Caliso-indianen van een bestaan in een reservaat. Als dank daarvoor hakten de indianen een standbeeld van hem uit in een grot.

Stamboom

In andere talen 
 Deens: Kornelius Blisand
 Duits: Emil Erasmus Erpel
 Engels: Cornelius Coot
 Fins: Julle Ankanpää
 Frans: Cornelius Écoutum
 Italiaans: Cornelius Coot
 Noors: Kornelius Kvakk
 Pools: Korneliusz Kwaczak
 Portugees: Cornélio Patus
 Spaans: Cornelius Coot en Cornelio Palomino
 Zweeds: Cornelius Knös

Externe links
Duckipedia
COA Inducks-database

Personage uit Donald Duck
Antropomorf personage
Fictieve eend